Węgierskie ist der Name polnischer Orte:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Węgierskie (Kostrzyn) (Wengierskie, Kreis Schroda/Posen)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Węgierskie (Potęgowo) (Vangerske, 1938–45 Wiesenberg, Kreis Stolp/Pommern)

Siehe auch: Kąty Węgierskie